

Твін-Оукс — селище, штат Міссурі
 Твін-Оукс — переписна місцевість, штат Оклахома